Прошлогодние чемпионки — Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес защитили свой титул.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Финал)
  Светлана Кузнецова /  Мартина Навратилова (Первый раунд)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс ''(Полуфинал)

<li>  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Второй раунд)
<li>  Елена Лиховцева /  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)
<li>  Марион Бартоли /  Анна-Лена Грёнефельд (Четвертьфинал)
<li>  Анабель Медина Гарригес /  Динара Сафина (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Pacific Life Open 2005